Татинцян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Татинцян, Армен Спартакович (род. 1981) — армянский футболист, защитник капанского футбольного клуба «Гандзасар».
 Татинцян, Гари — крупный галерист, владелец Gary Tatintsian Gallery.